Granite  (lat. granis: ‚Korn‘, ‚Körnung‘) steht für:
 Sammelbegriff der verschiedenen Arten von Granit

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Granite (Colorado)
 Granite (Iowa)
 Granite (Maryland)
 Granite (Oklahoma)
 Granite (Oregon)
 Granite (Utah)
 Granite Shoals (Texas)

Geographische Objekte
 Granite Harbor, Bucht an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Granite Knolls, Felsvorsprünge im Viktorialand, Antarktika
 Granite Pillars, Felssäulen in der Ross Dependency, Antarktika
 Granite Spur, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
Granite Canyon, Schlucht in der Teton Range, Wyoming

Sonstiges
 Granité, eine gefrorene Süßspeise, siehe Granita

Siehe auch
 Granite Springs (Begriffsklärung)
 Granite Township (Begriffsklärung)
 Granite City (Begriffsklärung)